Бэнк Юнайтед-центр (, официальное название Бэнк Юнайтед-центр университета Майами), многофункциональный комплекс, расположенный в кампусе Университета Майами в Корал-Гейбс (штат Флорида, США). Вместимость сооружения составляет 7972 человека. Арена предназначена для проведения концертов, семейных шоу, ярмарок, лекций, университетских мероприятий и спортивных соревнований, включая домашние матчи мужской и женской баскетбольных университетских команд. Само сооружение принадлежит университету, а управляется компанией Global Spectrum — подразделением Comcast Spectacor.

Арена была открыта в 2003 году и называлась University of Miami Convocation Center. До его строительства баскетбольные команды университета проводили свои домашние матчи в «Майами-арене», построенной в 1988 году.

Согласно изданию Venues Today, в 2006 году «Бэнк Юнайтед-центр» занял второе место по количеству концертов и мероприятий среди сооружений Флориды схожего размера.

Примечания

Ссылки 
 Official Web Site
 BankUnited Center — Traditions — University of Miami Hurricanes

Здания и сооружения, построенные в 2003 году в США
Баскетбольные арены США
Спортивные сооружения Флориды
Майами-Дейд (округ)
Спорт в США в 2003 году
2000-е годы во Флориде